Венсан Арнарди (; род. 10 июля 1957, Йер, Вар, Франция) — французский звукорежиссёр. Обладатель технического гран-при Каннского кинофестиваля за достижения в области звука в фильме «Мазеппа», лауреат премии «Сезар» за лучший звук в ленте «Такси».

Карьера 
В кинематографе с конца 1970-х годов, первые фильмы с участием Венсана Арнарди в качестве звукоинженера вышли в 1978 году, среди них: «Зелёная комната» (реж. Франсуа Трюффо), «Парсифаль Галльский» (реж. Эрик Ромер), «Простая история» (реж. Клод Соте). Далее участвовал в создании звука в фильмах: «Новый мир» (реж. Этторе Скола, 1982), «Аризонская мечта» (Эмира Кустурицы, 1993), «Маленький Будда» (Бернардо Бертолуччи, 1993), «За облаками» (Микеланджело Антониони, 1995), «Александр» (Оливера Стоуна, 2004). Неоднократно сотрудничал с режиссёрами: Жан-Пьером Жёне, Марком Каро, Никитой Михалковым, , Даниэль Томпсон, Робером Энрико и многими другими.

Не раз номинировался на различные престижные премии, в том числе на «Оскар» за лучший звук в фильме «Амели», лауреат премий «Сезар» и «Ариэль», а также технического гран-при Каннского кинофестиваля.

Фильмография 
По данным IMDb на счету Венсана Арнарди около 300 работ в области звука в кино- и теле- проектах.

Награды и номинации 
Каннский кинофестиваль:
 1993 — Технический гран-при (фр.) — «Мазеппа» (награда, совместно с Жаном Гаргонном — за технические достижения в изображении и звуке)

Премия «Оскар» за лучший звук:
 2002 — «Амели» (номинация, совместно с Гийомом Лерише и Жаном Умански)

Премия «Сезар» за лучший звук:
 1992 — «Деликатесы» (номинация, совместно с Жеромом Тиу)
 1999 — «Такси» (награда, совместно с Венсаном Тюлли)
 2002 — «Амели» (номинация, совместно с Жераром Арди, Лораном Коссаяном и Жаном Умански)
 2005 — «Долгая помолвка» (номинация, совместно с Жаном Умански и Жераром Арди)
 2010 — «Неудачники» (номинация, совместно с Жаном Умански и Жераром Арди)

Премия «Ариэль» (Мексика) за лучший звук:
 2012 — «Славные дни» (награда, совместно с Жюльеном Перезом, Фредериком Ле Луэ, Фернандо Камара и Энрике Грайнером)
 2014 — «Эли» (номинация, совместно с Серхио Диасом)
 2018 — «Дикая местность» (номинация, совместно с Серхио Диасом и Раулем Локателли)

Премия «Ника» за лучшую работу звукорежиссёра:
 2019 — «Война Анны» (номинация)

Примечания

Ссылки 
 
 Венсан Арнарди на сайте AlloCiné
 Cinezik.org. Vincent Arnardi, mixeur son

Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии «Ариэль»
Лауреаты Каннского кинофестиваля